Hoot Gibson (1892-1962), attore statunitense
 Hoot Gibson (1921-1958), cestista statunitense
 Hoot Gibson (n. 1935), giocatore di baseball statunitense